Die Saison 2008/2009 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 40. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2009. Dies schaffte der TV Korschenbroich nach dem letztjährigen Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd mit einer Rekord-Bilanz von 60:0 Punkten.

In die Oberligen mussten mit dem VfL Gladbeck (Westfalen), dem Longericher SC (Mittelrhein) und der DJK-BTB Aachen (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TuS Ferndorf
 TSV Dormagen 2
 TuS Niederwermelskirchen

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 TuS Spenge
 TV Korschenbroich

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2008/09
Handballsaison 2008/09